

Localidades

 Boyd (Minnesota)
 Boyd (Texas)
 Boyd (Wisconsin)
 Boyd (Montana)
Desambiguação